Какадові — родина папугоподібних птахів. Містить 21 вид.

Поширення 
Какадові поширені в Австралії, Новій Гвінеї, Індонезії, на Філіппінах та західній частині Океанії.

Зовнішній вигляд 
Какаду — великих або середніх розмірів папуги довжиною від 30 до 70 см. До характерних ознак можна віднести подовжене пір'я, наявні в них на тім'ї й на чолі. Причому колір чуба відрізняється від загального оперення. Їхнє забарвлення складається з білих, чорних, рожевих і жовтих тонів. Повністю відсутній зелений колір. Самці й самки забарвлені однаково, але самки трохи менші за розміром. Хвіст короткий, прямо обрізаний або злегка закруглений. Дзьоб сильно загнутий, довгий і дуже масивний. Піддзьобок у них ширше наддзьобка в самій широкій його частині й тому краю піддзьобок накладаються на більш вузьке наддзьобок як би ковшем. Таке обладнання дзьоба характерно тільки для какаду. Своїм дзьобом вони здатні переламувати не тільки дерев'яні лозини клітки, але й виготовлені з м'якого дроту. У природі легко розщеплюють тверду шкарлупу різних горіхів. М'ясистий язик на кінці покритий роговою оболонкою чорного кольору, з улоговинкою, яку папуга використовує як ложку. Восковиця в одних видів гола, в інших оперена. Швидко літають і лазять по деревах. Більшість цих папуг дуже спритно пересуваються й по землі.

Класифікація

Роди 
 Підродина Корелині (Nymphicinae)
 Рід Корела (Nymphicus)
 Підродина  Какатоїсні (Calyptorhynchinae)
 Рід Какатоїс (Calyptorhynchus) 
 Підродина Какадні (Cacatuinae)
 Рід Какатоїс-голіаф (Probosciger)
 Рід Червоноголовий какаду (Callocephalon)
 Рід Рожевий какаду (Eolophus)
 Рід Какаду-інка (Lophochroa)
 Рід Какаду (Cacatua)

Філогенія 
Кладограма, що відображає еволюційні зв'язки какадових:

Примітки 

Папугоподібні
Родини птахів